Копли может означать:

Фамилия 
 Копли, Джон Синглтон (1738—1815) — американский и английский художник.
 Копли, Финикс (род. 1992) — американский хоккеист.
 Копли, Шарлто (род. 1973) — южноафриканский актёр.

Эстонский топоним 
 Копли — микрорайон Таллина, в составе района Пыхья-Таллинн.
 Кладбище Копли — бывшее кладбище балтийских немцев-лютеран, располагавшееся на территории одноимённого микрорайона.
 Копли — полуостров на севере Таллина.
 Копли — мыс на северной оконечности одноимённого полуострова.
 Копли — залив, омывающий берега одноимённого полуострова.
 Копли — улица в Таллине.
 Копли — улица в Тарту.
 Копли — деревня в волости Раэ.
 Копли — деревня в волости Люганузе.
 Копли — деревня в волости Сааремаа.